Burg Heudorf steht für:

 Burg Heudorf im Hegau, abgegangene Burg in Heudorf im Hegau, Gemeinde Eigeltingen, Baden-Württemberg
 Burg Heudorf, Burgstall in Heudorf, Stadt Scheer, Baden-Württemberg, siehe Bürgle (Heudorf)

Siehe auch:
 Ehemalige Burg bei Heudorf